Czechy peut désigner en Pologne :
 Czechy, village du powiat de Środa Śląska, dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Czechy, village du powiat de Świdnica, dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Czechy, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Czechy, village de la voïvodie de Łódź
 Czechy, village de la voïvodie de Poméranie occidentale
 Czechy, village de la voïvodie de Poméranie
 Czechy, village de la voïvodie de Petite-Pologne